Vähämaa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähä Kuivanuoro, ö, Lappland, Kemi-Torneå, 
 Vähämaa (ö i Kymmenedalen), 
 Vähämaa (ö i Egentliga Finland, Åbo), 
 Vähämaa (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Vähämaa (ö i Egentliga Finland, Salo), 

Robotskapade Finlandförgreningar